Fellside Recordings est un label créé par Paul Adams et Linda Adams en 1976 à Workington, Cumbria, et toujours sous leur direction.

Paul Adams a tourné de façon semi-professionnelle avec le groupe de Folk Barry Skinnerdans durant son adolescence. Paul et Linda se marie en 1974.

Label discographique ayant son siège au Royaume-Uni
Label de jazz